Busa oder Buša steht für:
 Busa (Sprache), Mandesprache in Afrika
 Buša, auf dem Balkan heimische Rinderrasse

Busa oder Buša ist der Familienname folgender Personen:
 Bianka Buša (* 1994), serbische Volleyballspielerin
 Boris Buša (* 1997), serbischer Volleyballspieler
 István Busa (* 1961), ungarischer Fechter
 Jelissei Jurjewitsch Busa († nach 1646), russischer Forschungsreisender
 Luigi Busà (* 1987), italienischer Karateka
 Roberto Busa (1913–2011), italienischer Jesuitenpriester und Linguist

BUSA steht als Abkürzung für:
 Berufsunteroffiziersschule der Armee, Teil der Höheren Kaderausbildung der Schweizer Armee

Siehe auch:
 Bouza (Begriffsklärung)
 Bussa

BUSA